Thyrsus (auch griechisch Thyrsos) steht für:
 Thyrsus (Sagengestalt), ein Riese, der von Haymon getötet wurde
 Thyrsus (Gattung), eine Heuschreckengattung
 Thyrsus (Blütenstand), ein spezieller Blütenstand
 Thyrsus González (1624–1705), 13. General der Societas Jesu
 Thyrsos, in der griechischen Mythologie Attribut des Dionysos und seiner Begleiter
 Thyrsos (Märtyrer) († um 250), Märtyrer und Heiliger